USS Callaghan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Callaghan (DD-792) 
 USS Callaghan (DD-994)

Callaghan